Cottam kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cottam, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Cottam, Nottinghamshire, ort i England,